El Torneig de les Tres Nacions de l'any 2005, fou l'onzena edició d'aquesta competició, realitzada entre el 8 de juliol i el 9 de setembre. Els All Blacks conquistaren la setena corona de la competició. Per primera vegada, i tenint en compte que la competició celebrava el seu desè aniversari, es va modificar el sistema de calendari del torneig. Aquesta modificació fou possible gràcies a l'acord entre l'organitzador del torneig, SANZAR, i els canals de televisió amb els drets d'imatge del mateix en els tres països participants, així com al Regne Unit. A partir d'aquesta temporada, doncs, cada equip s'enfrontaria tres vegades amb els seus rivals fins a la incorporació de l'Argentina a la competició l'any 2011, que es tornaria al sistema de doble volta.

Classificació

Fixtures and results 
Horari en temps local

Jornada 1

Jornada 2

Jornada 3

Jornada 4 

 All Blacks retain Bledisloe Cup

Jornada 5

Jornada 6

Jornada 7

Jornada 8

Jornada 9

Referències 

Edicions del The Rugby Championship
Competicions esportives del 2006